

Zmarli 
 Tyrtajos, poeta grecki (data sporna lub przybliżona)